GKU steht für:
 Gifu Kyoritsu University, japanische Universität
 Guru Kashi University, indische Universität

gKU steht für:
 Gemeinsames Kommunalunternehmen

gku steht für:
 ǂUngkue (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Khoisansprachen in der Gegend um Warrenton (Südafrika)

Abkürzung